Boulava, mot d'origine turque signifiant « masse d'arme », désigne :
 un missile R-30 Boulava,
 le Boulava, sceptre de l'hetman des Zaporogues en usage dans le royaume de Pologne au sein de la République des Deux Nations et repris pour servir de regalia au président d'Ukraine.